Der Begriff Gaben steht für:
 den Plural des Wortes Gabe, siehe Geschenk 
 den Spitznamen Gabe Logan Newells (* 1962), US-amerikanischer Unternehmer und Spieleentwickler; siehe Gabe Newell